Па́трик Тато́пулос (, ; род. Париж, Франция) — американский кинорежиссёр, продюсер и художник-постановщик греко-французского происхождения. Участвовал в создании целого ряда фильмов. Номинант (1995) и лауреат (1999) премии «Сатурн» за лучшие спецэффекты.

Биография 
Родился в Париже (Франция) в семье грека-македонца, иммигрировавшего во Францию из Македонии (Греция), и француженки. Его родители владели магазином одежды в столице Франции, где Патрик и вырос.

Выпускник Национальной высшей школы изящных искусств (Франция). Также учился в École d’Art Décoratif de Paris и École des Arts Appliqués de Paris.

Переехав из Парижа в Рим (Италия), а затем Грецию, начал продавать свои иллюстрации.

В 1989 году иммигрировал в США из Греции, где проживал на протяжении десяти лет.

В 2000 году стал лауреатом стипендии от греко-американской организации «Hellenic Times Scholarship Fund».

В 2001 году была учреждена стипендия Патрика Татопулоса «Patrick Tatopoulos Creative Arts Award Scholarship».

Основатель и глава компаний «Tatopoulos Studios» и «Patrick Tatopoulos Designs».

В совершенстве владеет французским, греческим и английским языками.

Часто сотрудничает с Роландом Эммерихом, Алексом Пройасом, Леном Уайзманом и др.

Нико Татопулос, персонаж фильма «Годзилла» (1998), получил своё имя в честь младшей дочери Татопулоса.

Личная жизнь 
Первая супруга Татопулоса после развода с ним переехала с их общими дочерьми Зои и Нико из США в Грецию, где девочки учились в американской школе в Афинах. В настоящее время они проживают в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

С 11 октября 2015 года женат на американской актрисе и певице , дочери известного гримёра  (см. также ). Пара проживает в Лос-Анджелесе.

Имеет родственников, проживающих в Греции, а также дом в деревне Лая (Мани, Пелопоннес).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Tatopoulos Studios
 Ο Ελληνας που θα κατέστρεφε τον κόσμο
 Patrick Tatopoulos: The Man Behind The Monster
 Lakeshore Eyes New Franchise With ‘I, Frankenstein’
 Ve Neill, Glenn Hetrick And Patrick Tatopoulos Tapped As Judges On ‘Face-Off’ The New Reality-Competition Series Coming To Syfy 

Википедия:Биографии современников
Иммигрировавшие в США из Франции
Иммигрировавшие в США из Греции
Выпускники Национальной высшей школы изящных искусств
Лауреаты премии «Сатурн»